Edoardo Augusto di Hannover – figlio di Federico di Hannover, nipote di re Giorgio II
 Edoardo Augusto di Hannover – figlio di re Giorgio III, padre della Regina Vittoria